

Pessoas
August Wilhelm Schlegel (1767 - 1845) -  poeta e filósofo alemão
Friedrich Schlegel (1772 - 1829) - poeta e filósofo alemão, irmão mais novo do anterior
Hans Schlegel - astronauta alemão

Localidades

Schlegel (Turíngia)

Outros
12659 Schlegel

Desambiguações de sobrenomes